Parti constitutionnaliste indochinois ;
Parti constitutionnaliste de l'Iran ;
Parti libéral constitutionnaliste :
 Rikken Seiyūkai ou Association des amis du gouvernement constitutionnel (Japon, 1900-1940) :
 Rikken Dōshikai ou Association des amis constitutionnels (Japon, 1913-1916) ;
 Kenseikai ou Parti constitutionnel (Japon, 1916-1927).